Ferreyra puede hacer referencia a:

Personas 

 Antenor Ferreyra (1876-1939), docente y político argentino;
 Bernabé Ferreyra (1909-1972), futbolista argentino;
 Claudio Ferreyra (n. 1986), futbolista argentino;
 Daniel Andrés Ferreyra (n. 1982), futbolista argentino;
 Enrique Ferreyra (1881-1940), médico y político argentino;
 Facundo Ferreyra (n. 1991), futbolista argentino;
 Gustavo Ferreyra (n. 1983), escritor argentino;
 Horacio Ferreyra, político argentino del siglo XX;
 José Agustín Ferreyra (1889-1943), actor y director de cine argentino;
 José Alejandro Ferreyra, baqueano argentino del siglo XIX, apodado "Alico";
 Juan Antonio Ferreyra (n. 1958), músico argentino, conocido como "JAF";
 José Martín Ferreyra (ca. 1795-1869), militar y político argentino;
 Juan Carlos Ferreyra (n. 1983), futbolista argentino;
 María Elena Ferreyra (n. 1985), cantante y docente argentina;
 Mariano Ferreyra (1987-2010), militante de izquierdas argentino;
 Nicolás Ferreyra (n. 1985), baloncestista argentino;
 Nicolás Ferreyra (n. 1993), futbolista argentino;
 Osmar Ferreyra (n. 1983), futbolista argentino;
 Pablo Ferreyra (n. 1979), artista visual y político argentino;
 Ramón Alejandro Ferreyra Huerta (1910-2005), botánico peruano;
 Roque Ferreyra (1810-1885), político argentino.

Otros 

 Estación Ferreyra, ubicada en la ciudad de Córdoba (Argentina).

Ver usos 
 Ferreira